Блек-Ривер:

Населені пункти 
 Блек-Ривер - місто на Ямайці, адміністративний центр округу Сент-Елізабет.
 Блек-Ривер - Тауншип в окрузі Пеннінгтон, Міннесота, США.

Інша 
 Блек-Ривер - річка на Ямайці.
 Блек-Ривер - річка в штаті Північна Кароліна, США.
 Блек-Ривер - річка в штаті Огайо, США.
 Блек-Ривер-Горжес - національний парк Маврикія.